Baarish ist der Titel zweier Bollywoodfilme:

 Baarish (1957), mit Dev Anand und Nutan in den Hauptrollen
 Baarish (1991), mit Rahul Roy und Sheeba in den Hauptrollen